Mužská dvouhra Internazionali BNL d'Italia 2021 probíhala v první polovině května 2021. Do singlové soutěže římského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo padesát šest hráčů. Z tříkolové kvalifikace se probojovalo devět tenistů. 

Lorenzo Sonego se stal prvním Italem od Filippa Volandriho v roce 2007, který na Rome Masters postoupil do semifinále.
 
Vítězem se stal druhý hráč světa, 34letý Španěl Rafael Nadal, jenž ve finále za 2.49 hodiny zdolal srbskou světovou jedničku a obhájce trofeje Novaka Djokoviće po třísetovém průběhu 7–5, 1–6 a 6–3. Vybojoval tak rekordní desátý titul na Rome Masters. Hranici deseti výher již předtím dosáhl na French Open, v Monte-Carlu a Barceloně. Pasivní poměr vzájemných utkání Španěl snížil na 28–29. Nadal s Djokovićem spolu v otevřené éře sehráli více zápasů než jakákoli jiná dvojice tenistů. V Římě se utkali podeváté a Španěl se ujal vedení 6–3, respektive 4–2 ve finále. Po skončení jeho římská bilance utkání činila 67–7.

V probíhající sezóně si Nadal po triumfu na Barcelona Open připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo osmdesátý osmý singlový titul na okruhu ATP Tour, což jej řadilo na 4. místo za Connorse (109), Federera (103) a Lendla (94). Třicátým šestým titulem v sérii Masters se dotáhl na vedoucího Djokoviće. Navýšil i absolutní rekord v počtu 62 trofejí vyhraných na antuce. Djoković se stal prvním hráčem na túře ATP, který na jediném turnaji odešel z finále pošesté poražen.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Novak Djoković|RD1-score1-1=4
|RD1-score1-2=7|RD1-score1-3=7|RD1-seed2=5
|RD1-team2= Stefanos Tsitsipas
|RD1-score2-1=6|RD1-score2-2=5
|RD1-score2-3=5

|RD1-seed3=
|RD1-team3= Lorenzo Sonego|RD1-score3-1=3
|RD1-score3-2=6|RD1-score3-3=6|RD1-seed4=7
|RD1-team4= Andrej Rubljov
|RD1-score4-1=6|RD1-score4-2=4
|RD1-score4-3=3

|RD1-seed5=Q
|RD1-team5= Federico Delbonis
|RD1-score5-1=5
|RD1-score5-2=62 
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=
|RD1-team6= Reilly Opelka|RD1-score6-1=7|RD1-score6-2=77|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=6
|RD1-team7= Alexander Zverev
|RD1-score7-1=3
|RD1-score7-2=4
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Rafael Nadal|RD1-score8-1=6|RD1-score8-2=6|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Novak Djoković|RD2-score1-1=6|RD2-score1-2=65
|RD2-score1-3=6|RD2-seed2=
|RD2-team2= Lorenzo Sonego 
|RD2-score2-1=3
|RD2-score2-2=77|RD2-score2-3=2

|RD2-seed3=
|RD2-team3= Reilly Opelka
|RD2-score3-1=4
|RD2-score3-2=4
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=2
|RD2-team4= Rafael Nadal|RD2-score4-1=6|RD2-score4-2=6|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=1
|RD3-team1= Novak Djoković
|RD3-score1-1=5
|RD3-score1-2=6|RD3-score1-3=3
|RD3-seed2=2
|RD3-team2= Rafael Nadal|RD3-score2-1=7|RD3-score2-2=1
|RD3-score2-3=6}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 Šťastný poražený 
  Aljaž Bedene  Jošihito Nišioka'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Internazionali BNL d'Italia 2021